Santa Candelaria kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Santa Candelaria, Baja California, Ensenada, 
 Santa Candelaria, Chiapas, Yajalón, 

Robotskapade Mexikoförgreningar